Luukkonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1958), femme politique finlandaise
 (1882-1947), cheffe finlandaise de l'organisation Lotta Svärd
 (1880-1943), homme politique finlandais
 (1931-1967), boxeur finlandais
Risto-Veikko Luukkonen (1902-1972), architecte finlandais
 (né en 1999), gardien finlandais de hockey sur glace

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois